Leineinsel steht für

 Leineinsel Klein-Venedig, seit dem frühen 13. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert zerstörte Insel in Hannover
 Leineinsel Döhren in Hannover, eine in der Leine liegende Insel im Stadtteil Döhren